Hrvatska:
 Jasenik (Šandrovac), naselje u općini Šandrovac

BiH:
 Jasenik (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Jasenik (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic